Teodoro II puede hacer referencia a:

Teodoro II († 897), Papa n.º 115 de la Iglesia católica; 
Teodoro II Láscaris (1221 – 1258), emperador bizantino de Nicea; 
Teodoro II († 1418), marqués de Montferrato; 
Teodoro II Paleólogo (c. 1396 – 1448), déspota de Morea; 
Teodoro II (1589 - 1605), zar de Rusia;
Teodoro II († 1868), emperador de Abisinia; 
Teodoro II (1952-), papa de la Iglesia copta;
Teodoro II (1954-), Patriarca de Alejandría de la Iglesia ortodoxa de Alejandría.